Владимир Моисеевич Бергинер (; род. 7 ноября 1929, Кишинёв) — молдавский и израильский , , , , .

Биография 
В годы войны находился с родителями в эвакуации на Кавказе и в Сибири.

Закончил железнодорожную среднюю школу № 17 в Кишинёве и медицинский институт там же (1952). В 1955—1957 годах — в ординатуре в Институте неврологии АМН ССР.

В 1966 году защитил диссертацию кандидата медицинских наук по теме «Лечебное действие эуфиллина при закрытой черепно-мозговой травме в остром периоде». Автор монографии «Эуфиллин в лечении острой закрытой черепно-мозговой травмы» (Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1970. — 208 с.).

В 1957—1973 годах — заведующий неврологическим отделением кишинёвской городской больницы № 4, доцент Кишинёвского медицинского института.

С 1973 года — в Израиле.

В 1974—1994 годах — заведующий нейрососудистым отделением департамента неврологии больницы Сорока, доцент отделения нервных болезней Университета имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Живёт в Омере.

Широкую известность получили его работы по медицинской археологии, в которых им предложено неврологическое объяснение гигантизма Голиафа (акромегалия) и рассмотрены неврологические аспекты его поражения в поединке с Давидом (2000, 2006).

Автор научных трудов в области патофизиологии, генетики и семиотики нервных болезней, в особенности церебротендинозного холестероза. Перевёл с румынского языка монографию Артура Крейндлера «Эпилепсия» (М.: Медгиз, 1960).

Семья 
 Жена и соавтор — Юлия Бергинер (урождённая Клетинич), врач.
 Сестра — музыковед Белла Моисеевна Бергинер-Тавгер (, род. 1943), была замужем за физиком Б. А. Тавгером.

Примечания 

Родившиеся в Кишинёве
Родившиеся в Бессарабии
Персоналии:Беэр-Шева
Выпускники Кишинёвского медицинского института